Wrap – piatto statunitense
 Wrap – formato di file
 Wrap advertising – metodologia di marketing